Lill-Gäddsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Gäddsjön (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (7,99 ha)
Lill-Gäddsjön (Jokkmokks socken, Lappland), sjö i Jokkmokks kommun,

Se även
Gäddsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn